Тімеа Бабош і Андреа Сестіні-Главачкова були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.

Ейжа Мугаммад і Марія Санчес виграли титул, у фіналі перемігши пару Дарія Юрак і Ксенія Нолл з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Coupe Banque Nationale, парний розряд
2018